Nägelsbach ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Friedrich Nägelsbach (1806–1859), deutscher Philologe
 Elisabeth Nägelsbach (1894–1984), Fürsorgerin, Politikerin, Landtagsabgeordnete und Verfassungsrichterin

Nägelsbach ist ein Gewässername:
 Nägelsbach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Iller) gegenüber Vorderhindelang, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Nägeleinsbach, linker Zufluss der Kürnach nach Estenfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Nägelesbach, rechter Zufluss des Kochers vor Sulzbach, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Naegelsbach